Иоди́д о́лова:

 Иодид олова(II) SnI2.
 Иодид олова(IV) SnI4.

См. также 
 Дибромиддииодид олова(IV) SnI2Br2.
 Дихлориддииодид олова(IV) SnI2Cl2.

олово
Галогениды олова